Die Liste der Fahnenträger der salvadorianischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger salvadorianischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte El Salvadors

Einzelnachweise 

El Salvador
Fahnentrager